Ел Агва Калијенте има више значења:

 Ел Агва Калијенте (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Калијенте, Ел Мангито (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Калијенте, Ел Пантано (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Агва Калијенте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику